Barro hace referencia a varios artículos:

Definición
 Barro, mezcla de agua y partículas de polvo.

Lugares
 Barro (Llanes), parroquia civil del municipio asturiano de Llanes, España.
 Barro (Pontevedra), municipio español en la provincia de Pontevedra.
 Barro (La Coruña), parroquia y lugar español del municipio de Noya (La Coruña).
 Barro (Charente), comuna francesa en el departamento de Cher.
 Barro (Ceará), municipio brasileño en el estado de Ceará.
 Barrô (Águeda), freguesia portuguesa.

Personas
 Robert Barro, economista estadounidense, especializado en macroeconomía.

Además
 Barro, expresión coloquial sinónimo de Comedón.